Olof Nilsson kan syfta på:

Olof Nilsson (död 1629), dräng dömd till att brännas på bål
Olof Nilsson (död 1652), borgmästare i Stockholm
Olof Nilsson i Brattby (1805-1874), lantbrukare och riksdagsledamot
Olof Nilsson i Tånga (1863-1928), socialdemokratisk minister
Olof W. Nilsson (1868-1956), konstnär
Olof Nilsson i Örebro (född 1874), socialdemokratisk riksdagsledamot
Olof Nilsson (lantmätare) (1872–1940), lantmätare
Olof Nilsson (frikyrkoman) (1880–1945), frikyrkoman och förläggare
Olof Nilsson i Göteborg (1896-1968), socialdemokratisk riksdagsledamot
Olof Nilsson (konstnär) född 1932

Se även
 Olaus Nicolai

Noter